Rakkeby Sogn henviser til flere artikler:
 Rakkeby Sogn (Hjørring Kommune) – et sogn i Hjørring Kommune og i Brønderslev Provsti
 Rakkeby Sogn (Morsø Kommune) – et sogn i Morsø Kommune og i Morsø Provsti